DOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dorobisoro (Papua Nuova Guinea)